Бреди — фамилия.
 Бреди, Джозеф — американский футболист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Бреди, Джон (1800—1871) — католический прелат, первый епископ Перта.

См. также 
 Брейди